Biografies: 
 Malaquies (profeta) profeta venerat pel judaisme i pel cristianisme
 Malaquies d'Armagh, sant del segle XII
 Obres: 
 Llibre de Malaquies de l'Antic Testament (Bíblia)
 Profecia de Sant Malaquies, llarga llista de lemes escrits en llatí
 Toponímia: Malaquies (Israel) ciutat del districte del Sud d'Israel